Гавшино — название населённых пунктов:

Россия 
 Гавшино — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Гавшино — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Гавшино — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Гавшино — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Гавшино — деревня в Можайском районе Московской области.
 Гавшино — деревня в Серпуховском районе Московской области.
 Гавшино — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Гавшино — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Гавшино — деревня в Кезском районе Удмуртии.